Ра́ков () — русская фамилия и топоним:

Известные носители

А

В 
 Раков, Вадим Сергеевич (род. 2005) — российский футболист.
 
 Раков, Виктор Викторович (род. 1962) — российский актёр и певец.
 Раков, Виталий Александрович (1909—1999) — инженер-железнодорожник.

Г, Д, И 
 Раков, Григорий Петрович (1896—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Раков, Дмитрий Фёдорович (1881—1941) — член ЦК эсеровской партии, член Всероссийского учредительного собрания.
 Раков, Иван Ильич — советский конструктор.

Л, М 
 
 Раков, Максим Сергеевич (род. 1986) — казахстанский дзюдоист, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо.

Н

Р 
 Раков, Роман Иванович (1909—1942) — советский военный лётчик, подполковник.

Топонимы

Польша 
 Раков — деревня в Келецком повяте Свентокшиского воеводства.

Белоруссия 
 Раков — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Раков — агрогородок в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Раков — хутор в Погарском районе Брянской области.
 Раков — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Улица Ракова — в 1923—1991 годы название Итальянской улицы в Санкт-Петербурге, в честь погибшего в годы Гражданской войны комиссара Александра Семёновича Ракова (1885—1919).
 Улица Ракова — в Серпухове, названная в честь Р. И. Ракова.

Украина 
 Раков — село в Долинском районе Ивано-Франковской области.

См. также